Очоа Васкес — фамилия братьев - колумбийских наркоторговцев.

 Очоа Васкес, Фабио (род. 1957) — колумбийский наркобарон, один из лидеров Медельинского наркокартеля.
 Очоа Васкес, Хорхе Луис (род. 1950) — колумбийский наркобарон, один из лидеров Медельинского наркокартеля.
 Очоа Васкес, Хуан Давид (1949—2013) — колумбийский наркобарон, один из лидеров Медельинского наркокартеля.